Соревнования по лёгкой атлетике в беге на 400 метров среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 10 по 12 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в полуфинал попадают ещё три участницы, показавшие лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
 Q - квалифицирована по месту в забеге
 q - квалифицирована по времени
 DNS - не стартовала
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 NR - национальный рекорд

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Полуфинал

Забег 1

Забег 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Страница лёгкой атлетики на сайте Универсиады
 Летняя Универсиада 2013 — Лёгкая атлетика — Техническое руководство

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013